Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2012 проходили с 28 июля по 12 августа. Разыгрывались 18 комплектов наград.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры

Трековые гонки

Мужчины

Женщины

Шоссейные гонки

Маунтинбайк

BMX

Спортивные объекты

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на официальном сайте Игр  
 Международная федерация велоспорта 

2012 год в велоспорте